Stephen Colbert (ur. 1964) – amerykański komik, satyryk i aktor
 Stephen Colbert – brytyjski kierowca wyścigowy
 Stephen Colbert – postać fikcyjna kreowana przez komika Stephena Colberta